Příjmení Lazarević nosí více významných osobností:

 Branko Lazarević (1883–1968) – srbský spisovatel a diplomat
 Đorđe Lazarević (1903–1993) – srbský architekt
 Stefan Lazarević (1377–1427) – srbský vládce v letech 1389–1402